Ealdred (auch Aldred) ist ein angelsächsischer männlicher Vorname. Der Name ist aus den Elementen Eald- (=„alt, erfahren“) und -red/-ræd (=„Rat, Weisheit, Glück, Hilfe, Macht“) zusammengesetzt. Bedeutende Namensträger waren:

 Ealdred (Hwicce), angelsächsischer König der Hwicce (755–nach 778)
 Ealdred (Leicester), Bischof von Leicester (fl. 840)
 Ealdred (Northumbria), Herrscher in Northumbria (913–927)
 Ealdred (Lindisfarne), Bischof von Lindisfarne in Chester-le-Street, fl. ?946–?968
 Ealdred (Cornwall), Bischof von Cornwall (981/990–1002/1009)
 Ealdred (Erzbischof von York), Bischof von Worcester und Hereford, sowie Erzbischof von York († 1069)

Siehe auch:
 Aldred

Einzelnachweise 

Männlicher Vorname